La romería de San Blas es una peregrinación hacia lugares dedicados al Santo que se acostumbra realizar en diversas localidades el 3 de febrero. 

Entre ellas se encuentran:

 La romería de San Blas de Collado de la Vera en Extremadura.
 La romería de San Blas de Darbo en Galicia.
 La romería de San Blas de Guadalupe en Extremadura.
 La romería de San Blas de Moral de Calatrava en Castilla-La Mancha.
 La romería de San Blas de Mascaraque en Castilla-La Mancha.
 La romería de San Blas de Santa Olalla en Castilla-La Mancha.
 La romería de San Blas de Santiago de la Ribera en la Región de Murcia.
 La romería de San Blas de Zorita en Extremadura.
 La romería ya desaparecida que se realizaba hasta la Ermita de San Blas (Madrid).